Rockaway Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rockaway Beach (Idaho)
 Rockaway Beach (Kalifornien)
 Rockaway Beach (Maryland)
 Rockaway Beach (Missouri)
 Rockaway Beach (Oregon)
 Rockaway Beach (Washington)
 Rockaway Beach (Wisconsin), im Calumet County
 Rockaway Beach (Queens), Stadtteil in Queens, New York City

Rockaway Beach  steht für:
 Rockaway Beach (Lied) aus dem Album Rocket to Russia von Ramones